Příjmení Rode nosí více významných osobností:

 Pierre Rode (1774–1830) – francouzský houslista a hudební skladatel
 Renārs Rode (* 1989) – lotyšský fotbalový obránce
 Sebastian Rode (* 1990) – německý fotbalový záložník